Бохонюк Віталій Григорович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бохонюк Стефан Якович (1973—1943) — український пастор, богослов-протестант.